Forward Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Forward Township (North Dakota)
 Forward Township (Allegheny County, Pennsylvania)
 Forward Township (Butler County, Pennsylvania)